Ralo — sumidouro de água, em uma pia, sala, ou rede de drenagem
Ralador — instrumento doméstico utilizado na cozinha

Animais 
Gryllotalpa — género de inseto do qual muitas espécies têm como designação popular "ralo"
Tamarutaca (ordem Stomatopoda) — crustáceos também designados popularmente de "ralos"